Gruhn is de merknaam van twee historische Duitse motorfietsmerken, die door twee broers gebouwd werden:

 Gruhn (Hugo) 
 Gruhn (Richard)